Het seizoen 1992/93 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 5 september 1992 en eindigde op 9 mei 1993. 

KFC Izegem won in Vierde Klasse A, FC Denderleeuw won in Vierde Klasse B, KFC Herentals won in Vierde Klasse C en RCS Verviétois won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 R. Jupille FC fuseerde met RFC Bressoux en werd R. Union Liégeoise.
 RCS Andenne 60 fuseerde met US Seilloise en werd RUS Andenne-Seilles.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Eendracht Zele (rechtstreeks uit 3A)
 KSC Menen (rechtstreeks uit 3A)
 KVV Looi Sport (rechtstreeks uit 3B)
 K. Lyra TSV (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 K. Wijnegem VC
 K. Willebroekse SV

Brabant
 KHO Merchtem
 Kampenhout SK

Limburg
 KSK Bree

Oost-Vlaanderen
 FC Denderleeuw
 VV Eendracht Aalter

West-Vlaanderen
 KFC SV Wevelgem-City

Henegouwen
 FC Farciennes

Luik
 RCS Visétois
 RFC Bressoux

Noot: R. Jupille FC en promovendus RFC Bressoux fuseerden aan het begin van het seizoen tot R. Union Liégeoise. Hierdoor was er een bijkomende promovendus uit Eerste provinciale Luik.

Luxemburg
 RSC Barvautois

Namen
 RUW Ciney

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Izegem (kampioen 4A)
 FC Denderleeuw (kampioen 4B)
 KFC Herentals (kampioen 4C)
 RCS Verviétois (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 KFC Evergem-Center (rechtstreeks uit 4A)
 KSC Menen (rechtstreeks uit 4A)
 KSV Bornem (rechtstreeks uit 4B)
 KVK Ninove (rechtstreeks uit 4B)
 Verbroedering Denderhoutem (rechtstreeks uit 4B)
 SV Schriek (rechtstreeks uit 4C)
 KFC Putte (rechtstreeks uit 4C)
 RFC Hannutois (rechtstreeks uit 4C)
 R. Union Verviers Ensival (rechtstreeks uit 4D)
 RCS Visétois (rechtstreeks uit 4D)
 R. Alliance Melen-Micheroux (rechtstreeks uit 4D)
 KFC SV Wevelgem-City (competitievervalsing)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Noot: Eendracht Gerhees Oostham en SV Schriek eindigden op een gedeelde 14e plaats. Om te bepalen wie zou degraderen, werd er een testwedstrijd gespeeld. Eendracht Gerhees Oostham won deze wedstrijd met 0-6.

Vierde Klasse D

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4